Балантак:

 Балантак — один из австронезийских народов Индонезии;
 Балантак — язык народа балантак;
 Балантак — район в округе Бангай, Центральный Сулавеси, Индонезия;
 Южный Балантак — район в округе Бангай, Центральный Сулавеси, Индонезия.